Громбчевский, Бронислав Людвигович (1855—1926) — выдающийся русский разведчик и путешественник польского происхождения, астраханский губернатор.
 Громбчевский, Ромуальд (1932—2005) — польский шахматист, международный мастер (1972).